

Sigle 
 Cell broadcast – sistema usato dai gestori di telefonia mobile, per inviare messaggi SMS a tutti i cellulari di una determinata area geografica
Citizen's band – banda cittadina, una banda radio civile
Clan Base – Campionato di videogiochi

Codici 
 CB – codice vettore IATA di Scot Airways
 CB – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Campobasso (Italia)
 CB – codice ISO 3166-2:PT di Castelo Branco (Portogallo)
 CB – codice ISO 3166-2:TD di Chari-Baguirmi (Chad)

Mineralogia 
 Cb – abbreviazione dei minerali del gruppo del carbonio

Sport 
 CB – abbreviazione di cornerback, ruolo del football americano

Altro 
 CB – sigla automobilistica della targa di Campobasso
 Cb – abbreviazione di cumulonembo
 CB – vecchia targa automobilistica di České Budějovice (Repubblica Ceca)
 CB – targa automobilistica di Cottbus (Germania)
 CB – targa automobilistica di Bydgoszcz (Polonia)
 CB – o anche C.B. (acronimo di Carmelo Bene) sta per macchina attoriale

Note

Altri progetti